Згон се може односити на:

 Кулук, принудни рад у месту где радници (сељаци) који га обављају и живе.
 Згон (Кључ),  насељено мјесто у Босни и Херцеговини у општини Кључ које припада ентитету Федерација Босне и Херцеговине.